Weiße Lilien bezeichnet:
 Weiße Lilien (1913), deutscher Film mit Toni Sylva
 Weiße Lilien (2007), österreichisch-deutsch-luxemburgisch-ungarischer Film
 Weiße Lilien (Gemälde), Gemälde von Fritz Feigler